Gastein Ladies 2013 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2013 является 7-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Бадгастайне, Австрия с 13 по 21 июля 2013 года. Турнир входил в европейскую летнюю грунтовую серию соревнований WTA.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Мона Бартель (№ 33 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 

Ивонн Мойсбургер с 3-й попытки победила в финале турнира ассоциации.

Парный разряд 

Сандра Клеменшиц и Андрея Клепач с третьей попытки для каждой, но с первой попытки в совместных выступлениях, победили в финале соревнования тура ассоциации. На уровне ITF они до этого четырежды играли в титульных матчах и четырежды победили. Клеменшиц стала первой австрийской теннисисткой, побеждавшей на домашнем турнире в Бадгастайне в любом разряде.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Австрия
Теннис
Июль 2013 года
2013